Die Erste Bank Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Oktober 2011 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Sankt Petersburg die St. Petersburg Open gespielt, die genau wie die Erste Bank Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Jürgen Melzer, er schied aber bereits im Viertelfinale aus. Sieger wurde der topgesetzte Jo-Wilfried Tsonga, der im Finale den zweitgesetzten Juan Martín del Potro besiegte und so seinen siebten Karrieretitel verbuchen konnte. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Daniel Nestor und Nenad Zimonjić den Titel, sie traten jedoch nicht mehr zusammen an. Nestor gelangte gemeinsam mit Max Mirny wieder ins Finale, unterlag dort aber den topgesetzten Zwillingen Bob und Mike Bryan, die ihren 74. gemeinsamen Titel feierten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 650.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 24. Oktober 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 37 kB)

ATP World Tour 2011
2011